Александр Сивков:
 Сивков, Александр Владимирович (1890—1968) — главный архитектор Государственного Эрмитажа.
 Сивков, Александр Евгеньевич (род. 1952) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), двукратный чемпион мира.
 Сивков, Александр Кузьмич (1892—1938) — флагман 1-го ранга, командующий Балтийским флотом (1937).